Yannis Ioannidis ist der Name folgender Personen:

* Yannis Ioannidis (Komponist) (* 1930), griechischer Komponist
 Yannis Ioannidis (Informatiker), griechischer Informatiker 
 Yánnis Ioannídis (Basketballspieler) (grec: Γιάννης Ιωαννίδης) (* 1945), griechischer Basketballspieler und Politiker